Гриер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гриер, Нэш (род. 1997) — американский видеоблогер.
 Гриер, Пэм (род. 1949) — американская актриса.
Гриер, Хейс (род. 2000) — американский видеоблогер.